Mind the gap ("attenzione al vuoto" in lingua inglese) è un avvertimento di sicurezza nella Metropolitana di Londra.

L'espressione può inoltre riferirsi a:

Cinema 
Mind the Gap –  film del 2004 diretto da Eric Schaeffer  
Mind the Gap –  film del 2005 diretto da Rachel Givney

Musica 
 Mind the Gap – traccia dell'album Spoke dei Calexico del 1997
Mind the Gap – album degli Tristan Psionic del 2000
Mind the Gap – album degli Scooter del 2004
Mind the Gap – album di Maria Pia De Vito del 2009
Mind the Gap – album di Nabiha del 2013